Соревнования по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров среди женщин на летних Олимпийских играх 2012 прошли 29 июля. В соревнованиях принимали участие 49 спортсменок из 38 стран.

Соревнования разделены на две части. В квалификационном раунде спортсменки выполняют по 40 выстрелов, попадания фиксируются с точностью до 1 бала. Максимальный балл — 10, максимально возможная сумма баллов — 400.
В финальном раунде участвуют лучшие 8 стрелков по результату квалификации. Спортсменки выполняют 10 выстрелов, которые фиксируются с точностью 0,1 (максимально возможный балл — 10,9). Чемпион определяется по сумме результатов квалификации и финала. Равенства определяются по результатам перестрелок.

Олимпийская чемпионка 2008 года китаянка Го Вэньцзюнь выиграла квалификацию и по результатам финал защитила чемпионское звание, став первой спортсменкой, защитившей чемпионское звание в стрельбе из пневматического пистолета.

Призёры

Рекорды

Результаты

Квалификация

Финал

Ссылки 
 Результаты на sports-reference.com